NGC 6353 — тройная звезда в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6353
Геркулес (созвездие)
Тройные звёзды